Het seizoen 2010-2011 van de Bundesliga was het 48ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal.
Aan de competitie namen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op twee plaatsen van het seizoen daarvoor. Borussia Dortmund werd voor de vierde keer kampioen van de Bundesliga.

Teams 
Het vorige seizoen warenVfL Bochum 1848 en Hertha BSC rechtstreeks uit de Bundesliga gedegradeerd. Voor die twee teams kwamen 1. FC Kaiserslautern en FC St. Pauli in de plaats.

Eindstand 

Borussia Mönchengladbach handhaafde zich via promotie-/degradatiewedstrijden tegen VfL Bochum.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2010/11 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

Borussia Dortmund

Bijgaand een overzicht van de spelers van Borussia Dortmund, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Jürgen Klopp voor de zevende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2010/11
 2. Bundesliga 2010/11

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2010/11